El Tour de Croàcia 2017 va ser la 12a edició del Tour de Croàcia. La cursa es va disputar entre el 18 i el 23 d'abril de 2017, amb un recorregut de 1.047 km repartits entre sis etapes. La cursa forma part de l'UCI Europa Tour 2017 amb una categoria 2.1.

La cursa va ser guanyada per l'italià Vincenzo Nibali (), que s'imposà per tan sols 8 segons a l'espanyol Jaime Rosón (). Completà el podi el txec Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice).

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a quatre equips World Tour, set equips continentals professionals i nou equips continentals:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
   Web oficial
 

Competicions ciclistes del 2017
Competicions ciclistes croates